Сент (, местн. Sénte, ) — французский город в департаменте Приморская Шаранта, на западе страны, в 76 км вверх по течению Шаранты от Ла-Рошели. От этого города происходит название исторической области Сентонж.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 26 011 человек.

История 

В античности на месте Сента находился центр крупного галльского племени сантонов (у римских авторов — Mediolanum Santonum). О древности поселения свидетельствуют развалины амфитеатра середины I века и чуть более ранней триумфальной арки Германика, перенесённой по предложению Проспера Мериме на набережную со старого моста через Шаранту.

В 1242 году Сент оказался в центре военных действий англичан и французов («Сентонжская война»).

Собор св. Петра выстроен в XV веке и пострадал от ярости гугенотов в 1568 году. В романской церкви святого Евтропия сохранилась гробница этого святого — первого епископа сентского. Церковь Сент-Мари и прилегающее к ней женское аббатство также выдержаны в романском стиле и относятся к XI веку. Сент оставался административным центром департамента до 1810 года, когда администрация переехала в Ла-Рошель.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт

Супрефектуры Франции